Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl česko-rakouský pár František Čermák a Julian Knowle, jehož členové nestartovali společně. Knowleho spoluhráčem se stal argentinský tenista Leonardo Mayer, s nímž v úvodním kole nestačil na dvojici Daniel Brands a Michal Mertiňák. Čermák nastoupil do turnaje s krajanem Lukášem Dlouhým. Pár došel do finále.

Soutěž čtyřhry vyhrál čtvrtý nasazený německý pár Martin Emmrich a Christopher Kas, který ve finále zdolal české turnajové jedničky Františka Čermáka s Lukášem Dlouhým ve dvou setech 6–4, 6–3.

Nasazení párů 
  František Čermák /  Lukáš Dlouhý (finále)
  Daniele Bracciali /  Filip Polášek (1. kolo)
  Oliver Marach /  Fernando Verdasco (semifinále)
  'Martin Emmrich /  Christopher Kas (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2013
ATP World Tour 2013